Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1968 bestod av 12 lag, och Turun Palloseura från Åbo vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser 
 Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1968 i Finland
Fotbollssäsongen 1968
1968